Hardya är ett släkte av insekter som beskrevs av Edwards 1922. Hardya ingår i familjen dvärgstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Dvärgstritar
Hardya